Соль-диез минор (gis-moll) — минорная тональность с тоникой соль-диез, имеет пять диезов при ключе. Энгармонически равна ля-бемоль минору.

Примеры 
 Бах — Прелюдия и фуга № 18 из 2 тома ХТК;
 Шопен — Прелюдия № 12 ор. 28, Этюд op. 25 № 6;
 Лист - Этюд по Паганини № 3 "La Campanella";
 Танеев - Прелюдия и фуга, op. 29
 Рахманинов - Прелюдия No. 12, op. 32
 Скрябин - Соната-Фантазия op. 19 № 2;
 Мясковский — Симфония № 17.

Тональности
Минор